Historia de la arquitectura, además de una disciplina, es el título de varios libros:

 Historia de la arquitectura (Auguste Choisy);
 Historia de la arquitectura moderna (Leonardo Benevolo).